Esistono due comuni spagnoli con questo nome
 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. 
 Villanueva de los Infantes (Valladolid), un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León.